

Sigle 
Reform Party of Syria  – Partito politico siriano filo-israeliano con sede negli USA
Royal Philharmonic Society  – Società musicale britannica
Royal Photographic Society  – Società di promozione fotografica britannica
RPS – real person slash, termine usato nelle comunità fandom per le storie a contenuto erotico, spesso omoerotico